Pytel ist ein polnischer Familienname:

 Bożena Pytel (* 1945), polnische Schachspielerin, internationale und polnische Meisterin der Frauen
 Henryk Pytel (* 1955), polnischer Eishockeyspieler
 Jolanta Pytel (* 1952), polnische Lyrikerin, Autorin und Förderin des literarischen Lebens in Zielona Góra
 Krzysztof Pytel (1945–2019), polnischer Schachspieler, internationaler und polnischer Meister
 Waldemar Pytel (* 1958), polnischer lutherischer Theologe, Bischof der Diözese Breslau der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen